

Patronymes 
 Julius Eichberg (1824-1893), violoniste allemand
 Richard Eichberg (1888-1953), réalisateur allemand
 Søren Nils Eichberg, compositeur allemand et danois

Toponymes

Eichberg, commune du land de Styrie
 Eichberg-Trautenburg, commune du land de Styrie

Eichberg, commune du canton de Saint-Gall

Produit 
Eichberg, un vin blanc alsacien.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme